Termin GRK7 ima više značenja.

 Rodopsin kinaza, enzim
 G protein-spregnuti receptor kinaza 7, enzim